Chiusura ima više značenja:
 Chiusura, Bologna
 Chiusura, Modena